Der Hyundai i20 ist ein Kleinwagen der Hyundai Motor Company. Er ist der Nachfolger des Hyundai Getz und wurde im September 2008 auf dem Mondial de l’Automobile vorgestellt. Mit der neuen Bezeichnung reiht er sich zwischen i10 und i30 ein. Die deutsche Händlerpremiere fand am 6. März 2009 statt.

Seit Mai 2010 werden jährlich ca. 80.000 Exemplare in der Türkei gefertigt.

i20 (PB, 2008–2014) 

Der i20 hat ein Steilheck und war anfangs nur fünftürig erhältlich. Im April 2009 wurde der Dreitürer eingeführt, der 750 € weniger kostet.

Beide Varianten sind 3,94 m lang und 1,71 m breit. Der Radstand beträgt 2,53 m, wodurch der i20 durch relativ kurze Überhänge vorn (785 mm) und hinten (630 mm) auffällt.
Der Kofferraum von Drei- und Fünftürer fasst 295 Liter. Er lässt sich durch Umklappen der 60:40 geteilten Rücksitzbank auf 1060 Liter erweitern.

Dank guter Fußgängersicherheit und serienmäßigem ESP hat der i20 im neuesten Euro NCAP-Crashtest die Bestwertung von fünf Sternen erreicht.

Modellpflege 
Im Juli 2012 wurde der i20 überarbeitet. Dabei wurde der Bug und die Scheinwerfer modifiziert und Blinker- und Rückfahrscheinwerfereinheiten am Heck anders angeordnet. Er ähnelt jetzt mehr Hyundais anderen Fahrzeugtypen. Hyundai führte auch einen Dieselmotor mit der Bezeichnung 1.1 CRDi mit 55 kW (75 PS) ein, wobei der 1.4 CRDi entfiel. Der 1,2-Liter-Ottomotor wurde  überarbeitet und leistet nun 63 kW (86 PS).

Ausstattung für Deutschland 
Für den i20 stehen drei Ausstattungslinien zur Auswahl: Classic, Trend und Style

Die Grundausstattung Classic gibt es nur mit dem kleinsten Ottomotor, der auch nicht mit der höchsten Ausstattung Style kombiniert werden kann. Die 1,6 Liter-Motoren, ob nun Diesel oder Otto, werden nur mit der Ausstattungsvariante Style zusammen geliefert. Dies erklärt den teilweise beachtlichen Preissprung zwischen den einzelnen Motoren. Für jede Motorisierung sind nur eine oder zwei Ausstattungslinien wählbar.

Der Classic hat unlackierte Türgriffe und Außenspiegel. Als einziges Modell steht er auf 14"-Stahlrädern mit der Reifendimension 175/70 R 14. Für alle anderen Modelle sind 15"-Räder (Stahl für Trend, Aluminium für Style)  mit Reifen der Dimension 185/60 R 15 Serienstandard in Deutschland.

Zum Style gehört serienmäßig das Colorpaket mit farbigen Sitzbezügen (rot oder blau abgesetzt) und Metallic- oder Mineraleffekt-Lackierung. Nur für ihn ist eine Klimaautomatik verfügbar. Äußerlich hebt er sich durch eine Chromleiste im Kühlergrill von den anderen Varianten ab. Innen wurde silberner Alu-Zierrat an Stelle von schwarzem Kunststoff verwendet.

Serienmäßig sind im i20 Fahrdynamikregelung (ESP) und sechs Airbags.

Technische Daten 
Zu Beginn standen für den i20 drei Reihenvierzylinder-Ottomotoren zwischen 57 kW (78 PS) und 93 kW (126 PS) und ein Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit 85 kW (116 PS) zur Auswahl. Der 1,2 Liter große und 82 kg leichte 'Kappa'-Motor ist neu entwickelt und soll im i20 5,2 Liter verbrauchen. Die Verbräuche der beiden größeren 'Gamma'-Benziner mit CVVT-Ventilsteuerung fallen mit 6,0 Liter (1.4) bzw. 6,1 Liter Super (1.6) höher aus. Der sparsamste i20 ist der blue 1.1 CRDi mit einem Verbrauch von 3,2 bis 3,6 Litern auf 100 km.

Die Ottomotoren sind an ein handgeschaltetes Fünfganggetriebe gekoppelt, seit der Modellpflege hat auch der 1,4-Liter-Motor ein Sechsganggetriebe. Die Dieselmotoren sind dagegen alle mit einer Sechsgang-Schaltung kombiniert. Für die Ottomotoren mit 1,4 und 1,6 Liter Hubraum ist wahlweise eine Vierstufenautomatik erhältlich.

Der Motor des i20 ist vorn quer eingebaut, daneben das Getriebe. Die Vorderräder sind einzeln an MacPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern aufgehängt, hinten ist eine Verbundlenkerachse eingebaut. Die Zahnstangenlenkung ist elektrisch unterstützt, die Betriebsbremse arbeitet mit hydraulisch betätigten Scheibenbremsen an allen Rädern. Die vorderen Bremsscheiben sind innenbelüftet.

Außenlackierungen

i20 (GB, 2014–2020) 

Die zweite Generation wurde im Oktober 2014 auf dem Mondial de l'Automobil vorgestellt und im Dezember 2014 auf dem Markt eingeführt. 2015 wurde sie mit dem goldenen Lenkrad in der Klasse Kleinwagen ausgezeichnet.

Der Wagen wurde im Entwicklungszentrum von Hyundai in Rüsselsheim entworfen und wird wie die zweite Generation des i10 in der Türkei gefertigt. Das Basismodell wird mit einem 1,2 Liter großen Ottomotor bestückt, der 55 kW (75 PS) leistet und maximal 122 Nm abgeben kann. Darüber hinaus rangieren zwei Ottomotoren mit 62 kW (84 PS) und 74 kW (100 PS) sowie zwei Dieselmotoren mit 55 kW (75 PS) und 66 kW (90 PS), die ebenfalls verbessert worden sind. Somit kann der 90 PS starke Dieselmotor nun 240 anstatt 220 Nm abgeben. Für den 1,1-Liter-Dieselmotor sowie den 1,2-Liter-Ottomotor ist ein Start-Stopp-System verfügbar.

Neu für Hyundai ist ein turboaufgeladener Ottomotor, eine Leichtmetallkonstruktion mit Steuerkette, in einem Kleinwagen. Er hat drei Zylinder, einen Hubraum von 1,0 Liter und wird seit Januar 2016 in zwei Leistungsstufen von 74 kW (100 PS) und 88 kW (120 PS) angeboten. Ebenfalls seit Januar 2016 ist die Crossover-Version Active verfügbar. Sie wird nur mit den 1,0-Liter-Ottomotoren und dem stärkeren Dieselmotor verkauft.

Im Februar 2018 präsentierte Hyundai auf der Auto Expo in Neu-Delhi eine modellgepflegte Version des i20. Äußerlich sind der Kühlergrill, die Rückleuchten und die Position des hinteren Kennzeichens verändert worden. Im Innenraum stehen nun außer schwarz und grau-blau auch rot und blau als Farben zur Auswahl. Die „Coupé“ genannte dreitürige Variante entfiel genauso wie die Dieselmotoren.

Ausstattung für Deutschland 
Für den i20 stehen vier Ausstattungslinien zur Auswahl: i20, Classic, Trend und Style

Die Grundausstattung i20 ist ausschließlich in weiß mit graublauer Innenausstattung erhältlich. Außen sind Türgriffe und Spiegelgehäuse schwarz lackiert. Es stehen nur die kleinsten Motoren zur Auswahl: 1,2-Liter-Benziner und 1,1-Liter-Diesel mit jeweils 55 kW. Die Variante i20 ist die einzige Ausstattungsvariante, die nach Norm weniger als 3,5 Liter Kraftstoff verbraucht: Mit dem blue 1.1 CRDI-Motor werden 3,2 Liter Diesel im Normverbrauch (kombiniert) verbraucht, bei nur 83 g CO2 Emission/km. Für diese Ausstattungsvariante sind folgende Extras nicht erhältlich: Radio, Klimaanlage, Alarmanlage, elektrische Außenspiegel, verstellbare Lenksäule und Funkfernbedienung.

Classic gibt es nur mit Motoren von 66 bis 74 kW und ebenso wie die vorgenannte Grundausstattung nicht mit Automatikgetriebe. Die Innenausstattung gibt es nur in graublau, als Außenfarben gibt es nur schwarz, blau, silber und weiß. Türgriffe und Spiegelgehäuse sind in Wagenfarbe lackiert, das Fensterglas ist getönt.
Serienmäßig sind Klimaanlage (manuell), Radio, einstellbare Lenksäule und Funkfernbedienung. Es sind diverse Extras nicht bestellbar, wie Regensensor, Einparkhilfe, Lichtsensor, Abbiegelicht und Spurhaltewarnsystem.

Der Trend ist nicht mit dem kleinsten Benzinmotor (1,2 Liter, 55 kW) bestellbar. Nach oben ist die Bestellmöglichkeit nicht eingeschränkt, es stehen alle Maschinen bis einschließlich 88 kW zur Verfügung. Nur für Trend und Style kann das Automatikgetriebe (und zwar nur zusammen mit dem 1,4-Liter-Benziner mit 74 kW) bestellt werden. Die Innenausstattung ist aus vier Farben wählbar, als Außenfarben stehen außer schwarz, blau, silber und weiß auch grau, orange, rot und braun zur Auswahl.

Beim Style gibt es serienmäßig Klimaautomatik, elektrisch anklappbare Außenspiegel, Projektionsscheinwerfer und weitere Extras. Als einzige Variante hat der Style eine Einparkhilfe vorn und LED-Rückleuchten. Gegen Aufpreis gibt es nur beim Style Extras wie Rückfahrkamera, Navigationssystem. Ledersitze und verchromte Türgriffe.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren 

Außenlackierungen

i20 (BC3, seit 2020) 

Die dritte Generation der Baureihe präsentierte Hyundai am 19. Februar 2020. Öffentlichkeitspremiere sollte sie auf dem Genfer Auto-Salon Anfang März 2020 haben, der wegen der COVID-19-Pandemie aber am 28. Februar 2020 abgesagt wurde. Verkauft wird der Kleinwagen seit Anfang August 2020, die ersten Modelle wurden im Oktober 2020 ausgeliefert. Mit dem i20 N präsentierte Hyundai ebenfalls im Oktober 2020 erstmals eine Sportversion der Baureihe. Marktstart war im Frühjahr 2021.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist die Baureihe nur noch als Fünftürer erhältlich. Die Lücke des Active füllt allerdings der eigenständiger gestaltete Bayon.

Die Abmessungen veränderten sich gegenüber dem Vorgängermodell nur geringfügig. Im Innenraum soll dennoch mehr Platz geboten werden.

Technische Daten 
Angetriebsseitig stehen die drei Ottomotoren zur Verfügung, die bis zu seiner Einstellung im Vorgängermodell noch zur Verfügung standen. Sie erfüllen nun die Euro-6d-Abgasnorm.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 224.513 Hyundai i20 neu zugelassen worden. Mit 22.559 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Quellen

Weblinks 

 Offizielle Website
 FAZ: Fahrbericht

Kleinwagen
Kombilimousine
Kombicoupé